Черно море е море между Югоизточна Европа и Азия, източна граница на България.

Названието може да се отнася още за някое от следните понятия.
 Черно море – село в Община Бургас, бивше минно селище
 „Черно море“ – въгледобивни мини на 15 км североизточно от град Бургас
 „Черно море“ – проект за автомагистрала
 „Черно море“ – хотел във Варна
 ПФК „Черно море“ – професионален футболен клуб, Варна
 БК „Черно море – Е.он“ – мъжки баскетболен клуб, Варна, бивш „Черно море ММ Биър“, „Черно море Интерком Груп“
 „Черно море“ – регионален ТВ канал за град Варна
 БК „Черно море Одесос“ – женски баскетболен клуб, Варна
 БК „Черно море 2“ – мъжки баскетболен клуб, Варна
 БК „Черно море БАСК“ – мъжки баскетболен клуб, Варна
 ТК „Черно море Елит“ – тенис клуб, Варна
 „Черно море“ – информационен всекидневник, Варна

Вижте също 
 Черноморец (пояснение)

Външни препратки 
 „Черноморие“ – информационен всекидневник, Варна